A 2013–2014-es UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, melyet az UEFA Bajnokok Ligája szerint bonyolítanak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. Ez volt ennek a tornának a 2. kiírása. A második tornát az Barcelona U19 csapata nyerte.
A lebonyolítás a következőképpen történik: a csapatokat nyolc négyes csoportba sorsolják, ahonnan az első két helyezett jutott az egyenes kiesési szakaszba, ahonnan egészen a döntőig egy meccs dönt a továbbjutásról.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

 A Milan-Ajax meccset nem játszották le.

Egyenes kieséses szakasz

Ebben az évben nem játszottak bronz mérkőzést.

Győztes

Források
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga